Алие може да се отнася за:
 Алие, река във Франция
 Алие, департамент във Франция
 Алие, малък град в регион Пиемонт, Северна Италия